Slovo Apollo je latinská verze jména řeckého boha Apollóna; má více významů:

bůh
 Apollón, latinsky Apollo – bůh světla, umění, věštění a uzdravování v řecké, římské a etruské mytologii, od něj se odvíjí všechny ostatní názvy
mimozemská tělesa
 Apollo (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce
 Apollo (planetka) – blízkozemní planetka, podle které je nazvána celá rodina planetek s určitou charakteristikou oběžné dráhy (Apollonova skupina)
 těleso apollo, člen Apollonovy skupiny planetek
dopravní prostředky
 Apollo (automobil) byla značka automobilů vyráběných německou firmou Apollo Werke v letech 1910–1926 a americkou firmou International Motor Cars v letech 1962–1967
 Apollo (kosmická loď) – kosmická loď používaná v programu Apollo
kultura
 Apollo (divadlo) – pražská hudební scéna ze 60. let 20. století
 Apollo 440 – hudební skupina
 Ceny Apollo – ceny české hudební kritiky
 Apollo – postava v seriálech Battlestar Galactica
ostatní
 Apollo (podnik) – rafinerie v Bratislavě
 Medikán Apollo (výrazná cyklóna)
 Most Apollo – most přes řeku Dunaj v Bratislavě
 Program Apollo – americký kosmický program završený přistáním prvních lidí na Měsíci